Mario Fernandes puede referirse a:

 Mário Fernandes Lousa, agrónomo, y botánico portugués
 Mário Figueira Fernandes, futbolista brasileño nacionalizado ruso
 Mário Gil Fernandes, jugador de baloncesto portugués